Brandt kan syfta på:

 Brandt – ett efternamn samt personer med namnet
 Brandt (auktor) – ett auktorsnamn för flera personer
 Brandt (företag) – tyskt bageriföretag
 Brandt (fransk vapentillverkare) –
 Brandt (ätt) – en svensk adelsätt (#386)
 3503 Brandt – en asteroid i huvudbältet
 Brandt Centre – ishockeyarena i Regina i Saskatchewan i Kanada

Geografi

Antarktis 

 Mount Brandt,

Kanada

 Brandt Drain – en dräneringskanal i Manitoba
 Lac Brandt – en sjö i Québec

USA 

 Brandt, South Dakota, ort, South Dakota, Deuel County,

Se även
 Brandt Creek – flera
 Brandt Lake – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar